Barn, mértékegység
Barn, nyugat-virginiai település (USA)